Cella (anatomia), part peluda sobre l'ull a la cara humana i altres mamífers.
 Cella (fava), marca en forma de banda molt fosca o negra que tenen les faves.
 Cella (arquitectura), cambra interior d'un temple o altres edificis.
 Cella (Comunitat de Terol), localitat de l'Aragó a la comarca de la Comunitat de Terol.
 Marcel·lí Cella i Piqué, sardanista i promotor d'activitats culturals catalanes.
 Artur Cella i Quivent, futbolista català.
 Ceferí Cella i Quivent, futbolista català.
 Sant Joan la Cella, municipi del Rosselló.